Lluís Alcalà, arquitecte neoclàssic, deixeble de Josep Roca i Bros.
 Lluís Alcalà i Baqués (Barcelona, 1979), instrumentista de tenora i compositor de sardanes.
 Lluís Alcalà i Visiedo (Terrassa), director (2001-2008) de l'Escola Municipal de Música de Terrassa, autor de llibres per a l'aprenentatge de la música.